Ruf Automobile GmbH — немецкий производитель спортивных автомобилей и суперкаров на базе автомобилей марки Porsche. Создатель предприятия Алоиз Руф ().

История 
Алоиз Руф создал мастерскую, которая занималась техобслуживанием легковых автомобилей под названием «AUTO-RUF» в коммуне Пфаффенхаузен в 1939 году. В 1960-х годах впервые начали тюнинговать актуальные и устаревшие автомобили марки Porsche, в основном увеличивали мощность двигателя. До 1975 года продуктом фирмы являлись исключительно гоночные автомобили, которые нельзя было использовать в дорожном движении. С 1981 года фирма получила официальное разрешение называться автомобильным производителем и стала маркой RUF.

Модели 
 CTR 1 (также известен под названием CTR Yellowbird)
 CTR 2
 CTR 3
 RCT
 RGT
 BTR/2
 Turbo R
 R Kompressor
 RTurbo
 RT 12
 RT 12S
 RT 12R
 RT 35
 3400S
 3400K
 3600S
 RK Coupe/Spyder
 Dakara

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт Ruf 
 

Автомобилестроительные компании Германии
Тюнинговые ателье